Long Bay ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Long Bay (Ort auf Antigua), im St. Philips Parish, Antigua und Barbuda
 Long Bay Village (Anguilla), auf Anguilla
 Long Bay Village (Jamaika), in Portland, Jamaika

Buchten:
 Long Bay (Bucht von Anguilla), auf Anguilla
 Long Bay (Bucht von Antigua), auf Antigua
 Long Bay (Neuseeland), Bucht und Strand bei Auckland, Neuseeland